Неда может означать:

 Неда (Ла-Корунья) — муниципалитет в Испании.
 Неда (река) — река в Греции.
  — село в общине Ариана в Греции.
  — село в общине Ихалия в Греции.
  — одна из трёх нимф, воспитавших Зевса.
 Анна Неда — регент Второго Болгарского царства в 1330—1331 гг.

См. также 
 Ага-Солтан, Неда
 Нёда